Ганс Вонк () — нідерладнське повне ім'я.

Відомі носії:

 Ганс Вонк (диригент) (1942 – 2004) — нідерландський диригент
 Ганс Вонк (футболіст) (1970) — південноафриканський футболіст нідерландського походження

Сторінки зі списками однофамільців-тезок